Bayreuth ist der Name
 der Stadt Bayreuth und, davon abgeleitet, vom
 Landkreis Bayreuth im Südosten des bayerischen Regierungsbezirks Oberfranken,
 ehemaligen Fürstentum Bayreuth, auch Markgraftum Brandenburg-Bayreuth,
 ehemaligen Gau Bayreuth,
 einer Reihe von Musikalben der Musikers Joachim Witt.